ФК Рандерс () је дански фудбалски клуб из Рандерса који се такмичи у данској Суперлиги. Своје утакмице као домаћини играју на стадиону Рандерс, капацитета 10.300 места.

Клуб је основан 1. јануара 2003. године. Први већи успех у европским такмичењима су остварили пласманом у групну фазу Лиге конференција у сезони 2021/22.

Успеси 
 Суперлига:
 Треће место 2012/13.
 Куп: 2
 2005/06, 2020/21.

Рандерс у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Р